Marvel Comics, een uitgever van strips
een Amerikaans historisch motorfietsenmerk, meestal Curtiss genoemd
MARVEL, een samenwerkingsverband van bedrijfsadviseurs in Nederland
AV Marvel, atletiekvereniging uit Boxtel

Personen:
Elizabeth Marvel (1969), een Amerikaans actrice

Zie ook 
Marvell (doorverwijspagina)